Николай Васильевич Давыдов (1848—1920) — русский юрист и общественный деятель из рода Давыдовых, председатель Московского окружного суда (1896—1908), первый председатель «Толстовского общества», профессор Московского университета.

Биография 
Родился  года в Москве. Его дед по материнской линии — князь Андрей Петрович Оболенский. Бабушка — Софья Павловна, родная сестра Павла Павловича Гагарина. Отец Н. В. Давыдова был советником губернского правления Тамбовской губернии.

Детство и юность Давыдова прошли в деревне Кулеватово (ныне Сосновского района) — имении отца в Тамбовской губернии. Он получил хорошее домашнее образование: брал уроки игры на фортепьяно, скрипки, виолончели, занимался рисованием, литературой. В 1865 году поступил на юридический факультет Московского университета, «выдержав испытание при Тамбовской гимназии и затем colloquium при университете».

После окончания университета, в 1870—1871 годах служил мировым посредником в Моршанском уезде. В 1871 году поступил на службу кандидатом на служебные должности  в Тамбовский окружной суд. Его карьера  началась с должности секретаря суда, потом работал судебным следователем, товарищем прокурора в Плоцке, а в 1878 году получил назначение на должность прокурора Тульского окружного суда. Почти  тульской истории связаны с Николаем Васильевичем Давыдовым: с 1878 года он — губернский прокурор, а с 1893 по 1896 год — председатель Тульского окружного суда.

В 1896 году переехал в Москву. В 1897 году назначен председателем Московского окружного суда и занимал этот пост до 1908 года, когда ушёл в отставку и всецело занялся преподавательской деятельностью — ещё в 1900 году он прочитал пробную лекцию: «О предварительном следствии по судебным уставам императора Александра II»  и до 1911 года состоял приват-доцентом Московского университета по кафедре уголовного процесса. В 1911 году ушёл из университета в группе профессоров и преподавателей, протестовавших против реакционной политики Министерства народного просвещения («Дело Кассо»).

С 1908 года  — председатель правления, а  затем и член попечительского совета  Московского городского народного университета им. А. Л. Шанявского. В 1914—1916 годах в Московском сельскохозяйственном институте читал лекции по охотничьему законодательству. В 1917 году принимал участие в Комиссии при Министерстве юстиции по пересмотру Судебных уставов.

В 1917—1919 гг. — профессор кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства юридического факультета Московского университета.

Был близко знаком с Львом Толстым, часто посещал Ясную Поляну. В 1907 году возглавил Гоголевскую комиссию Общества любителей российской словесности, которая готовила празднества в Москве по случаю открытия памятника Гоголю. После смерти Льва Толстого Давыдов был избран в 1911 году председателем созданного в Москве «Толстовского общества», организовавшего сначала Толстовскую выставку, а потом и постоянный Толстовский музей. В 1913 году стал председателем Комитета юбилейного чествования «Русских ведомостей»

Давыдов и сам писал очерки и рассказы под псевдонимом «Н. Василич», которые печатались в «Русской мысли». Под редакцией И. А. Бунина,  и Н. Д. Телешова в 1910 году был издан «Общестуденческий литературный сборник».

Умер 26 мая 1920 года в Москве, похоронен на кладбище Даниловского монастыря.

В. Ф. Булгаков вспоминал:

«…Давыдов скончался 26 мая 1920 года.Печальны были его похороны. На отпевание в старинной церковке, стоявшей против его дома, собралось ещё довольно много его старых друзей и знакомых, но до отдалённого кладбища — в Даниловском монастыре — почти никто не дошёл, и в конце концов у свежевырытой могилы, кроме жены и дочери Николая Васильевича, оказалось точным счётом всего-навсего 4 человека: А. Д. Оболенский, С. Л. Толстой, доцент П. А. Садырин и автор этих строк. Боюсь, что на жену и дочь покойного картина такого малолюдства произвела тяжёлое впечатление…»

Библиография 
 Указ о веротерпимости // Научное слово. — 1905. — Кн. 6. — С. 121—125.
 Лев Николаевич Толстой и Суд / Н. Давыдов // Юридический вестник. — , 1913. — Книга III. — С. 35—53.
 Из прошлого. [Ч. 1] / Н. В. Давыдов. — : тип. т-ва И. Д. Сытина, 1913. — 432 [1] с.
 Из прошлого. Ч. 2 / Н. В. Давыдов. — : тип. т-ва «Печатник», 1917. — 321 с.
 Несколько лекций по уголовному процессу / [Соч.] Н. В. Давыдова. — 2-е изд., просмотр. авт. — : О-во взаимопомощи студ.-юристов Моск. ун-та, 1909. — 104 [1] с.
 Из воспоминаний о Л. Н. Толстом // Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. — : «Златоцвет», 1911. — С. 17—33.
 Откуда Лев Николаевич почерпнул сюжет драмы «Власть тьмы» // Толстовский ежегодник, 1912. — , 1912. — С. 48—50.
 Из помещичьей жизни прошлого столетия // Голос минувшего. — 1916. — № 2. — С. 164—200
 Уголовный суд в России / Н. Давыдов. — : Грань, 1918. — 206 [3] с.

Примечания

Литература 
 Андреев В. Е. Село Кулеватово / Литераторы на Тамбовской земле: крат. справочник. — Мичуринск, 1998.
 Дорожкина В. Т. Давыдов Николай Васильевич // Тамбовская энциклопедия. — Тамбов, 2004. — С. 154 ;
 Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. — , 1992. — Т. 2. — С. 74.

Ссылки 
 Николай Васильевич Давыдов
 

Выпускники Тамбовской гимназии
Преподаватели Московского городского народного университета
Профессора МГУ
Юристы Российской империи
Судьи Российской империи
Мемуаристы Российской империи
Писатели Российской империи
Толстовцы
Николай
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Похороненные в Даниловом монастыре
Члены Общества для пособия нуждающимся студентам